Mecze o Superpuchar Europy 1989 zostały rozegrane 23 listopada i 7 grudnia 1989 roku pomiędzy A.C. Milan, zwycięzcą Pucharu Europy Mistrzów Klubowych 1988/1989 oraz Barceloną, triumfatorem Pucharu Zdobywców Pucharów 1988/1989. Milan zwyciężył w dwumeczu 2:1, tym samym wygrywając Superpuchar Europy po raz pierwszy w historii klubu.

Droga do dwumeczu

FC Barcelona

A.C. Milan

Szczegóły meczu

Pierwszy mecz 

Pierwsze spotkanie finału odbyło się 23 listopada 1989 na Camp Nou w Barcelonie. Frekwencja na stadionie wyniosła 50 000 widzów. Mecz sędziował Joël Quiniou z Francji. Mecz zakończył się remisem 1:1. Bramkę dla Barcelony strzelił Guillermo Amor w 67. minucie. Bramkę dla Milanu zdobył Marco van Basten w 17. minucie z rzutu karnego.

Drugi mecz 

Drugie spotkanie finału odbyło się 7 grudnia 1989 na San Siro w Mediolanie. Frekwencja na stadionie wyniosła 52 093 widzów. Mecz sędziował Helmut Kohl z Austrii. Mecz zakończył się zwycięstwem Milanu 1:0 po bramce Alberigo Evaniego w 55. minucie.

Zobacz też 
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych (1988/1989)
 Puchar Zdobywców Pucharów (1988/1989)

Przypisy

Bibliografia 
 RSSSF

1989 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
1989 w Europie
Zawody sportowe w Barcelonie